Thiotte kan syfta på:

Haiti 

 Thiotte (kommun i Haiti), Sud-Est, 
 Thiote, ort, Sud-Est,